María I de Coucy (abril de 1366 - después del 3 de marzo de 1405) fue dama de Coucy y de Oisy, y condesa de Soissons desde 1397. Obtuvo el título de suo jure condesa de Soissons el 18 de febrero de 1397, tras la muerte de su padre, Enguerrand VII de Coucy. Además de sus títulos, ella también era dueña de vastas propiedades en el noroeste de Francia. Era la esposa de Enrique de Bar, y la nieta del rey Eduardo III de Inglaterra y de Felipa de Henao.

Vida 

María nació en abril de 1366 en el castillo de Coucy en la provincia de Picardía, Francia. Era la hija mayor del poderoso noble francés Enguerrand VII de Coucy, y de Isabel de Inglaterra, hija del rey Eduardo III de Inglaterra y de Felipa de Henao. Tenía una hermana menor, Felipa de Coucy (1367-1411), que se casó con Robert de Vere, duque de Irlanda, IX conde de Oxford y marqués de Dublín.

Cuando María tenía un mes de edad, acompañó a sus padres a Inglaterra, donde el 11 de mayo de 1366 su padre recibió el título de conde de Bedford y fue nombrado a la Orden de la Jarretera. En 1376, a los diez años, María pasó a estar al servicio de la reina francesa Juana de Borbón, y fue educada junto al delfín Carlos y sus hermanos.

Matrimonio 
En noviembre de 1384, María contrajo matrimonio con Enrique de Bar, marqués de Pont-à-Mousson, hijo del duque Roberto I de Bar y de María de Francia, hermana del rey Carlos V de Francia. Tuvieron dos hijos:

 Enguerrand de Bar (1387-c. 1400)

 Roberto de Bar, conde de Marle y de Soissons (1390-25 de octubre de 1415): murió en la batalla de Agincourt.

Para el siglo XV, María y su marido Enrique se mudaron al castillo de Condé, el cual había estado en posesión de la casa de Coucy desde finales del siglo XII.

Disputas legales 
La madre de María, Isabel, falleció en 1379. Su padre, Enguerrand, se casó en segundas nupcias en febrero de 1386 con Isabel de Lorena, hija del duque Juan I de Lorena. Tras la muerte de Enguerrand el 18 de febrero de 1397 en una prisión turca en Bursa, Anatolia, cinco meses después de la feroz batalla de Nicópolis, María heredó su título y se convirtió en suo iure condesa de Soissons. A finales de aquel mismo año, ella enviudó. Su marido, Enrique, fue también tomado prisionero tras la batalla de Nicópolis y luego se pagó su rescate. En octubre de 1397, durante el largo camino de regreso a Francia, Enrique falleció en el campamento de los Cruzados en Treviso después de haber contraído la peste mientras estaba en Venecia.Fue enterrado en el convento de las Celestinas en París.

María entró en disputa con su madrastra, Isabel de Lorena, por la gran herencia de los Coucy. María reclamó la herencia entera, mientras que Isabel insistió en recibir la mitad. Ninguna de ellas cedió. La baronía fue descrita como "poseedora de grandes castillos con sus 150 ciudades y pueblos, sus famosos bosques, bellos estanques, numerosos vasallos y grandes nobles, e ingresos inestimables". Ambas mujeres tuvieron una relación hostil, y cada cual residía en castillos separados dentro de los dominios, con sus capitanes propios y séquito de parientes que se demandaban mutuamente.

María fue manipulada por Luis de Valois, duque de Orleans para venderle la baronía a él en 1404. Demandó al menos once veces al duque en un intento de recuperar su propiedad, pero tras un banquete de bodas al que María asistió en 1405, ella falleció repentinamente. Hubo rumores de que fue envenenada, pero nada pudo probarse. Su hijo, Roberto, continuó con la litigación pero finalmente la baronía de Coucy pasó a ser propiedad de la corona francesa.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 
 
 
 

Condés de Soissons

Condesas de Francia del siglo XIV

Condesas de Francia del siglo XV